{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Tokio Indoor
| Officiële naam     = Seiko Super Tennis
| Plaats             = Tokio
| Land               = Japan
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 48 enkel / 24 dubbel
| Categorie          = ATP Championship Series
| Ondergrond         = Tapijt, indoor
| Prijzengeld        = $ 750.000 
| Jaar               = 1991
| Datum              = 7 - 13 oktober
| Vorige             = 1990
| Volgende           = 1992
| Winnaar enkelspel  =  Stefan Edberg
| Winnaar dubbelspel =  Jim Grabb Richey Reneberg}}

Het ATP-toernooi van Tokio Indoor (officieel het Seiko Super Tennis) van 1991''' vond plaats van 7 tot en met 13 oktober in het Japanse Tokio.
Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Tokyo Indoor
Indoor ATP-toernooi van Tokio